Als Kaiserforum werden bezeichnet:

 das Kaiserforum (Wien) in Wien
 das Kaiserforum (Posen) in Posen, siehe Residenzschloss Posen
 die Römischen Kaiserforen